Латвійська футбольна Вища ліга 2005 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вперше здобув Металургс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вентспілс взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Латвії з футболу 2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2005
Латвія
2005 у латвійському спорті‎